

Geografia
 Spagna – una nazione dell'Unione europea
 Impero spagnolo
 Spagna – una diocesi dell'Impero Romano

Italia
 Spagna – frazione di Vallo Torinese nella città metropolitana di Torino
 Spagna – stazione della metropolitana di Roma nel rione Campo Marzio

Linguistica
 Spagna - etimologia del nome

Persone
 Spagna – nome d'arte della cantautrice italiana Ivana Spagna

Letteratura
 Spagna – poema della seconda metà del Trecento in lingua italiana

Pagine correlate 

 Regno di Spagna (disambigua)
 Repubblica spagnola

Altri progetti